Paxos peut se référer à:

 Paxos (informatique), un algorithme de tolérance aux pannes pour systèmes distribués
 Paxos, une île grecque, et le dème de Paxos.